12834 Bomben – asteroide della fascia principale
 Francesco Bomben – architetto e ingegnere italiano

Cinema 
 Bomben – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Nordisk Film
 Bomben – film del 1920 diretto da Rune Carlsten